Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1993 года () прошёл в городе Апелдорн с 3 по 17 апреля, дополнительные игры за титул 1, 2 и 3 июля.

В четвертом туре Тон Сейбрандс во время его партии с Peter Hoopman отказался играть в турнире из-за шума столярных работ городе. Вигер Весселинк и Роб Клерк завершили турнир на 1-2 месте с 16 очками из 12 партий и между ними был разыгран титул 1, 2 и 3 июля. Весселинк выиграл и впервые стал чемпионом Голландии. Клерк - второй. На третьем месте Ханс Янсен и Харм Вирсма.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей

1993 год в шашках

Спортивные соревнования в Апелдорне
Апрель 1993 года
Июль 1993 года
Спорт в Нидерландах в 1993 году